

Stagione 1 (1984)

Stagione 2 (1985)

Muppet Babies